est une gare ferroviaire de Saint-Pétersbourg.
 Volkovskaïa, est une station du métro de Saint-Pétersbourg, proche de la gare.